Cephalonia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nomós Kefallinías, prefektur, Joniska öarna, 
 Kefalonia Island, ö, Joniska öarna, Nomós Kefallinías, 

Robotskapade Greklandförgreningar